Хосе Кальдерон ():
 Кальдерон Контрерас, Хосе Габриэль (1919—2006) — первый епископ Картаго.
 Кальдерон, Хосе Луис (род. 1970) — аргентинский футболист.
 Кальдерон, Хосе Мануэль (род. 1981) — испанский баскетболист.
 Кальдерон Фриас, Хосе (род. 1985) — панамский футболист.